Argentyna
 Avellaneda – miasto w Argentynie, w prowincji Santa Fe
 Avellaneda – miasto w Argentynie, w prowincji Buenos Aires
 Hiszpania
 Avellaneda – gmina w Hiszpanii, w prowincji Ávila